Okręty US Navy o nazwie USS  „Asheville”, pochodzącej od miasta Asheville:

 Pierwszy „Asheville” (PG-21) był kanonierką służącą na Karaibach i w pobliżu wybrzeży Chin. Został zatopiony przez siły japońskie po zaangażowaniu się ich w II wojnę światową.

 Drugi „Asheville” (PF-1) był fregatą typu River służącą w pobliżu wschodniego wybrzeża USA jako osłona konwojów podczas II wojny światowej. 

 Trzeci „Asheville” (PGM-84) był okrętem głównym szybkich kanonierek Asheville, służył w czasie wojny wietnamskiej.

 Czwarty „Asheville” (SSN-758) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles i nadal pozostaje w służbie (stan na 2007 rok).
Asheville